Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej mężczyzn 2014 – 59. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Wysp Owczych. Został klub Víkingur Gøta, pokonując tym samym poprzedniego zdobywcę – EB/Streymur, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA sezonu 2014/2015.

Uczestnicy 
W rozgrywkach Pucharu Wysp Owczych udział wzięło osiemnaście drużyn ze wszystkich poziomów ligowych na archipelagu. Drużyny 2. deild oraz 3. deild muszą biorą udział w fazie wstępnej, pozostałe rozpoczynają od rundy eliminacyjnej.

Terminarz

Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 30 marca 2013

|}

Runda eliminacyjna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 13 kwietnia 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 14 kwietnia 2013

|}

Runda finałowa

Drabinka

Ćwierćfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 5 maja 2013

|}

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Przypisy

Zobacz też 
 Effodeildin 2013
 Superpuchar Wysp Owczych 2013

Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
2013 na Wyspach Owczych
2013 w piłce nożnej